Мака́ллистер () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макаллистер, Аддамс Стрэттон (1875—1946) — американский инженер-электрик, редактор, автор книг, общественный деятель.
 Макаллистер, Алексис (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Макаллистер, Гари (род. 1964) — шотландский футболист.
 Макаллистер, Джиллиан (род. 1985) — британская писательница.
 Макаллистер, Карлос (род. 1968) — аргентинский футболист и политик, защитник сборной Аргентины.
 Макаллистер, Кевин (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Макаллистер, Мэри (1909—1991) — актриса немого кино.
 Макаллистер, Франсис (род. 1995) — аргентинский футболист.

См. также 
 Маккаллистер
 Макалистер

Примечания